Ryszka – leśniczówka w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Osie.
 Ryszka – rzeka, prawy dopływ Wdy

 Ryszka – polskie nazwisko

 Adolf Ryszka (ur. 5 lutego 1935, zm. 28 kwietnia 1995) – polski rzeźbiarz, pedagog. 
 Andrzej Ryszka (ur. 2 lutego 1959) – polski perkusista
 Czesław Ryszka (ur. 3 lipca 1946) – dziennikarz i pisarz katolicki, poseł, senator
 Franciszek Ryszka (ur. 4 sierpnia 1924, zm. 31 marca 1998) – polski prawnik, historyk, politolog
 Józef Ryszka (ur. 18 grudnia 1893, zm. 14 listopada 1970) – działacz niepodległościowy, ziemianin, senator IV i poseł na Sejm V kadencji w II RP
 Józef Ryszka (ur. 14 lutego 1920, zm. 17 listopada 1943) – poeta, działacz podziemia podczas okupacji niemieckiej
 Mirosław Ryszka (ur. 26 stycznia 1960) – polski międzynarodowy sędzia piłkarski